Kinder-Pneumologie ist ein in der Musterweiterbildungsordnung der deutschen Bundesärztekammer aufgeführter Schwerpunkt der Kinderheilkunde.

Um die Bezeichnung Kinder-Pneumologe führen zu dürfen, müssen Kinderärzte über die Facharztausbildung zum Kinderarzt hinaus noch eine dreijährige Weiterbildung in einem Zentrum für lungenkranke Kinder durchlaufen und eine Prüfung ablegen.

Kinder-Pneumologen, auch Kinderlungenärzte genannt, beschäftigen sich mit Erkrankungen der Lunge, des Zwerchfells und der Atemregulation bei Kindern und Jugendlichen. Die häufigsten Erkrankungen, die von Kinder-Pneumologen behandelt werden, sind Asthma, Mukoviszidose, chronischer Husten, Beatmungslungen nach Frühgeburt, Tuberkulose und Missbildungen der Atemwege.

Wesentliche diagnostische Hilfsmittel in der Kinder-Pneumologie sind die Auskultation (Abhören) der Lunge, die Bodyplethysmographie (exakte Lungenfunktionsmessung in einer speziellen Glaskabine), die Provokationstestung, die Pulsoxymetrie (Messung der Sauerstoffsättigung im Blut) und die Bronchoskopie (Lungenspiegelung).

Siehe auch 
 Pediatric Respiratory Reviews
 Pediatric Pulmonology

Weblinks 
 Musterweiterbildungsordnung 2008 (PDF, 608 kB), S. 160

 Kinderpneumologie
!Kinderpneumologie
Medizinisches Fachgebiet